Подбел — название нескольких цветковых растений, связанное с белой (беловатой, светлой) окраской нижней стороны листовой пластинки:
  — род растений из семейства Вересковые;
 подбел — , вид растений из семейства Вересковые;
 подбел — народное название  из семейства Астровые;
 подбел — народное название  из семейства Астровые.